Табеев — фамилия; имеет женскую форму Табеева.
 Табеев, Фикрят Ахмеджанович (1928—2015) — советский партийный и государственный деятель.
 Табеева, Дина Мухамедовна (род. 1929) — советский и российский невролог, доктор медицинских наук, профессор (1982).